Yeri eller Yéri kan syfta på:

 Yeri (auktor) – ett auktornamn
 Yeri (sångare) – en sydkoreansk sångerska

Geografi

Cypern 

 Géri (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar